Dealer bezeichnet:
 im weitesten Sinne (aus dem englischen kommend) einen Händler bzw. Verkäufer (engl. to deal = handeln)
 im engeren Sinne einen Verkäufer illegaler Betäubungs- und Aufputschmittel, siehe Drogenhandel
 im speziellen Sinne bei Karten- und Glücksspielen:
 den Kartengeber insbesondere beim Poker, siehe Poker#Der Dealer
 den Spielleiter z. B. beim Roulette oder beim Black Jack, siehe Croupier

 Dealer (1999), deutsches Filmdrama von Thomas Arslan
 Dealer (2004), ungarisches Filmdrama von Benedek Fliegauf

 Dealer (Band), eine NWoBHM-Band

Siehe auch:

 Dieler
 Deal